Sant Miquel ist der katalanische Name des Heiligen Michael und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien und Nordkatalonien:

 Sant Miquèl, okzitanischer Name von Saint-Nazaire-d’Aude, Ort im Département Aude, Frankreich
 Sant Miquel d'Abí, katalanischer Name von San Miguel de Abi, Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien
 Sant Miquel de Fluvià, Ort in der Provinz Girona, Spanien

… sowie einiger Kirchen:
 Sant Miquel de Colera
 Sant Miquel del Corb
 Sant Miquel d’Engolasters, Kirche in Escaldes-Engordany, Fürstentum Andorra

Siehe auch:
 San Miguel